Гакман (, ) — фамилия.

 Гакман, Вернер (; 1947 —2007) — немецкий политик.
 Гакман, Виктор Аксель (1866–1941) — финский геолог, петрограф.
 Гакман, Иван Васильевич (род. 1955) — советский и украинский футболист.
 Гакман, Иоганн Фридрих (1756 —1812) — историк и географ, почётный член Петербургской академии наук.
 Евгений (Гакман)  (в миру Евфимий Гакман; 1793—1873) — церковный, политический и культурный деятель Буковины, первый православный епископ Буковины и Далмации.